Jorge Lozano e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Danie Visser e Nicole Bradtke 7-64, 7-64.

Teste di serie

 Pieter Aldrich /  Elna Reinach (terzo turno)
 Danie Visser /  Nicole Bradtke (finale)
 Patrick McEnroe /  Kathy Jordan (primo turno)
 Jorge Lozano /  Arantxa Sánchez Vicario (Campioni)
 Todd Witsken /  Elise Burgin (primo turno)
 Tomáš Šmíd /  Liz Smylie (terzo turno)
 Sergio Casal /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Robert Seguso /  Lori McNeil (primo turno)

 Gustavo Luza /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Kelly Jones /  Natalija Medvedjeva (semifinali)
 Tom Nijssen /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Javier Frana /  Laura Gildemeister (terzo turno)
 Laurie Warder /  Penny Barg-Mager (primo turno)
 Mansour Bahrami /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Cássio Motta /  Sandy Collins (primo turno)
 Michiel Schapers /  Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1990